АТЭЦ может означать:
 Билибинская АТЭЦ (действующая)
 Минская АТЭЦ (не достроена)
 Одесская АТЭЦ (не достроена)
 Харьковская АТЭЦ (не достроена)

См. также
 Атомная теплоэлектроцентраль